I bitwa pod Tapae – bitwa w wojnie Rzymian z Dakami, w 87
 II bitwa pod Tapae – bitwa w wojnie Rzymian z Dakami, w 88
 III bitwa pod Tapae – bitwa w wojnie Rzymian z Dakami, w 101